«11.6» () — драматический фильм 2013 года, снятый французским кинорежиссёром  по книге «Toni 11,6 : Histoire du convoyeur» Алис Жеро-Арфи, основанной на реальной истории , просидевшего 4 года за ограбление инкассаторской машины с 11.6 миллиона евро.

Сюжет 
Тони Мусулин 10 лет работает инкассатором в компании, директор которой не выплачивает полагающиеся ему деньги и всячески унижает его. Помимо опостылевшей работы у Тони проблемы в отношениях с подругой и владелицей ресторана Марион, у которой он живёт. Однажды, на накопленные деньги, Тони купил красный Ferrari и поехал повидаться со своей матерью в другой город, где после встречи в баре с милой девушкой-скалолазом Наталией, он решает резко изменить свою жизнь. После сообщения в полицию о похищении машины, Тони покупает грузовичок и гараж, выкладывая в нём из блоков вторую стену, за которую бросает одну монетку. Он ссорится со своим другом-охранником Арно, бросив его домашнюю мышку в окно, ради того чтобы в один солнечный день, когда его новые напарники вышли из машины, мягко нажать на педаль газа в своём бронированном фургоне, в котором находится крупная сумма — 11,6 миллиона евро. За несколько дней безвестный охранник становится самым известным человеком и народным героем во Франции: газеты и телевидение твердят о совершенном ограблении века. Но Тони украл деньги не для обогащения. В действительности же он поехал в горы ради встречи с девушкой, но её не оказалось дома, и после этого Тони решает сдаться полиции Монако. Его арестовывают, в гараже находят большинство денег, но 2,5 миллиона куда-то пропали. Тони сообщает о второй стене, но полицейские остались с носом, так как там нашли только одну монету. Смотря в тюрьме телевизор Тони узнаёт, что получил 5 лет, даже не присутствуя на суде. Открытый конец истории предлагает непростую пищу для размышлений.

В ролях

Показы 
21 апреля 2013 года фильм был показан на кинофестивале . На   актёр Були Ланнерс был номинирован за лучшую мужскую роль второго плана.

Критика 
Кинокритик Марк Адамс из «Screendaily» сказал, что «фильм не предлагает никаких реальных ответов — так же, как сам Мусулин — но это интригующий и задумчиво структурированый фильм». Бернард Бессерглик из «The Hollywood Reporter» отметил, что:

По свободной адаптации книги-репортажа Алис Жеро-Арфи, Годо конструирует кубик Рубика по донкихотской попытке одного человека вырваться из оков мертвящей рутины и (это намекнуто) классовых предрассудков. Отсутствие напряжения (фильм начинается с того, что Мусулин отдаёт себя в руки полиции, через неделю после проведения его «ограбления века») компенсируется чувством таинственности действий и мотивов Мусулина. Почему же он не пытается совершить хороший побег, например путём ухода в подполье или сбежать за границу? И все, что произошло с 2,5 миллиона евро, которые полиция не смогла найти, но про которые Мусулин сказал, что оставил в арендованном гараже с остальной частью его добычи? Мусулин выйдет из тюрьмы через год или около того, так что история, пожалуй, ещё не завершена.

Саундтрек 

Официальный саундтрек из 11 композиций был выпущен 1 апреля 2013 года:

Примечания

Ссылки 

 
 
 «11.6» на сайте AlloCiné

Фильмы 2013 года
Фильмы на французском языке
Фильмы-драмы Франции
Фильмы-триллеры Франции
Фильмы-ограбления